Arville (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Arville (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France